Дю Туа,  — африканерская фамилия. Была занесена на территорию ЮАР эмигрантами-гугенотами из Франции (, от  — «крыша»), однако в современной Европе она довольно редка и пишется слитно (Дютуа, ).

В русском языке фамилия передаётся согласно правилам произношения французского оригинала, хотя в ЮАР фамилия произносится как Дютой (с ударением на втором слоге).

Известные носители:
 Туа, Александр дю — южноафриканский геолог, ранний сторонник теории тектонических плит
 Туа, Натали дю — южноафриканская пловчиха
 Комета дю Туа — Неуймина — Дельпорта